Distretto di Pampamarca – distretto del Perù nella regione di Cusco
Distretto di Pampamarca – distretto del Perù nella regione di Huánuco